Рашаант:

 Рашаант — сомон аймака Булган, Монголия.
 Рашаант — сомон в аймаке Хувсгел, Монголия..